Лос Анхелес де Ариба има више значења:

 Лос Анхелес де Ариба (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес де Ариба (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику